HEMA, winkelketen
 Hema (volk), bevolkingsgroep in de Democratische Republiek Congo
 Hema (taal), de taal die deze bevolkingsgroep spreekt
 Historische Europese krijgskunsten (Historical European martial arts), historische vechtkunst van Europese origine
 Hydroxyethylmethacrylaat, afkorting HEMA